Шея:

 Шея — часть тела.
 Шея — часть мясной туши.
 Шея — река в Нижегородской области, приток Усты.
 Шея — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Шея, Марян (1941—2015) — польский футболист.
 Константин Дмитриевич Шея (ум. 1406) — костромской землевладелец, боярин при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском и его сыне великом князе Василии I Дмитриевиче, сын Дмитрия Александровича Зерна.

См. также 
 Шейка